Afroablepharus – rodzaj gadów z rodziny scynkowatych (Scincidae), obejmujący gatunki występujące w Afryce.

Gatunki
Afroablepharus africanus 
Afroablepharus annobonensis 
Afroablepharus duruarum
Afroablepharus seydeli 
Afroablepharus tancredi 
Afroablepharus wahlbergi
Afroablepharus wilsoni

Bibliografia 
 

Scynkowate